Abbott Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abbott Creek (Mill Flat Creek), Fluss in Kalifornien
 Abbott Creek (Levisa Fork), Fluss in Kentucky
 Abbott Creek (Pinabetes Creek), Fluss in New Mexico
 Abbott Creek (Brisbois Creek), Fluss in Oregon

Siehe auch:
 Abbot Creek